Tres Encinos kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Tres Encinos, San Rafael, ort, 
 Tres Encinos, Martínez de la Torre, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar